|}
Die Bahnstrecke Vännäs–Holmsund in Nordschweden wurde in zwei Teilstücken eröffnet: 1896 bis Umeå Central und 1921 bis zum jetzigen Endpunkt Holmsund. Ehemals als Stichstrecke der Stambana genom övre Norrland gebaut, wuchs die heutige Bedeutung mit dem Bau der Botniabana 2010.

Geschichte 
Nachdem die Eisenbahn 1891 Vännäs erreichte, war es wichtig, Umeå an die Bahn anzuschließen. 1895 entschied der Riksdag, eine Staatsbahnstrecke von Vännäs nach Umeå zu bauen, die weiter nach Storsandskär führen sollte, weil dort ein Tiefwasserhafen geplant war. Die Strecke bis Umeå wurde am 28. September 1896 von König Oskar II. eingeweiht. Bis Ende des Jahres hatte die Strecke den Strand gegenüber Storsandskär erreicht.

Eisenbahnbrücke nach Storsandskär 
Mit Hilfe von einem dampfgetriebenen und zwei handbedienten Kränen begann die Untergrundarbeiten für die 300 m lange Eisenbahnbrücke. Es war eine einfache Eisenfachwerkbrücke, die auf Pfählen ruhte. Die Brücke bestand aus 40 Feldern, jeweils mit 7,5 m Spannweite. Sie wurde 1898 fertiggestellt und war zu diesem Zeitpunkt eine der längsten Eisenbahnbrücken des Landes. Im selben Jahr wurde auf Storsandskär eine 1120 m lange Anschlussstrecke fertiggestellt. Ein Jahr später wurde auf der Insel eine 150 m lange Umladebrücke errichtet. Die Verpflichtungen des Staates und der Staatsbahn waren damit abgeschlossen.

Der Bau des Hafens erfolgte nicht. Die Brücke nach Storsandskär wurde nicht benutzt. Die staatlichen Wirtschaftsprüfer rügten bereits 1901 die Kosten für den Unterhalt der Brücke, und 1909 beschloss der Riksdag, Brücke und  Strecke nach Storsandskär wieder abzureißen, was vermutlich im Jahr darauf erfolgte. 1916 entschloss sich der Stadtrat, in Vedkasudden außerhalb von Holmsund einen Hafen zu errichten.

Verlängerung bis Holmsund 
1921 wurde die Bahnstrecke nach Holmsund für den provisorischen Verkehr und 1922 für den regulären Verkehr eröffnet. 1968 endete der Personenverkehr zwischen Umeå und Holmsund. Später, in den 1990er Jahren, beschränkte sich der Personenverkehr auf einen Zubringer von und nach Vännäs zum Nachtzug nach Luleå.

Die Strecke wurde 1981 bis Umeå elektrifiziert, Holmsund erhielt die Oberleitung 1992. Im Zuge dieser Arbeiten wurde ein Gleisdreieck mit einer Verbindung von Vännäsby zum heutigen Vännäs Norra errichtet. Mit dem Bau der Bottniabana 2010–2012 stieg der Personenverkehr auf der Strecke wieder stark an, so dass sich Umeå zu einem Eisenbahnknoten entwickelte.

Besonderes 
In Umeå ist der heutige Fahrradweg unterhalb von Bergsboda der Überrest der Strecke zur Eisenbahnbrücke nach Storsandskär.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västerbottens län
Norrland